Abierto Mexicano TELCEL 2012 (kobiety)
 Abierto Mexicano TELCEL 2012 (mężczyźni)